УЗДП может означать
 Устройство защиты при дуговом пробое
 Ускорители с замкнутым дрейфом электронов и протяжённой зоной ускорения